Wattelier ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Wattelier (1880–1914), französischer Radrennfahrer
 Édouard Wattelier (1876–1957), französischer Radrennfahrer